Balaur se poate referi la:
 Balaur, animal din mitologia românească
 Balaurul sau balaurul dobrogean (Elaphe sauromates) - șarpe neveninos răspândit în România și Republica Moldova
 Balaur (dinozaur), gen de dinozaur dromaeosaurid theropod care a trăit pe teritoriul actual al României
 constelația Dragonul.
 Râul Balaur

Nume de familie 
 Ionuț Balaur
 Nicolae Balaur

Vezi și 
 Bălăușeri, sat în județul Mureș, România
 Bălăurești, sat în raionul Nisporeni, Republica Moldova